Васиньчу́к () — украинская фамилия:
 Васиньчук, Антон Климентьевич (1885—1935) — украинский общественный деятель, политик, агроном.
 Васиньчук, Павел Климентьевич (1893—1944) — украинский общественный деятель, политик, юрист и экономист. Младший брат Антона Васиньчука.

См. также 
 Васильчук — украинская и польская фамилия.